Одриосола () — испанская фамилия. Известные носители:

 Одриосола, Альваро (род. 1995) — испанский футболист, защитник.
 Одриосола, Микель (род. 1973) — испанский легкоатлет.